Dmitriy Ivanovich Khomukha () ou simplesmente Dmitri Khomukha (Asgabate, 23 de agosto de 1969), é um ex-futebolista turcomeno que atuava como meio-campo. 

Tem etnia ucraniana e cidadania russa. Em ucraniano, seu nome seria Dmytro Ivanovych Khomukha (Дмитро Iванович Хомуха).

Títulos 
 Copa da Rússia - 2003/04

Ligações externas 
 Transfermarkt.de 

Futebolistas do Turcomenistão
Naturais de Asgabate